Балдин, Иван:
 Балдин, Иван Иванович (1919—1968) — заслуженный тренер СССР (1963) по хоккею с мячом.
 Балдин, Иван Николаевич (1914—2005) — Герой Социалистического Труда.